Schöttl ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Schöttl (1658–1727), Anführer der Gebirgsschützen des oberen Isartals beim Oberländer Bauernaufstand
 Albert Schöttl (1724–1757), Klosterbaumeister der Benediktinerabtei Metten. 
 Anna Schöttl (* 1989), deutsche Bühnenbildnerin
 Benedikt Schöttl (1688–1742), Maurermeister und Architekt des Rokoko
 Markus Schöttl (* 1977), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Vinzenz Schöttl (1905–1946), deutscher Schutzhaftlagerführer im KZ Auschwitz III Monowitz

Schöttl heißen:

Orte:
 Schöttl (Gemeinde Sankt Ulrich), Ort im Pillerseetal, Bezirk Kitzbühel, Tirol, Österreich
 Schöttl (Gemeinde Oberwölz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:

 Schöttel
 Schöttle